Jakir (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Jakir (* 1966), kroatischer Historiker
 Iona Emmanuilowitsch Jakir (1896–1937), sowjetischer General
 Pjotr Ionowitsch Jakir (1923–1982), sowjetischer Dissident und Historiker

Jakir bezeichnet:
 Jakir (Ort) (hebräisch: יקיר), israelische Siedlung im Israelisch besetzten Westjordanland, siehe Liste israelischer Siedlungen